Булакбаши (; ) — село в турецком иле Ыгдыр.

География 
Деревня Булакбаши расположена в 21 км верстах к востоку от города Ыгдыр.

Население 
Население — 279 жителей (1886). Население — 1.501 жителей (2019).

Примечания

Ссылки 
 
 Yerelnet page

Населённые пункты ила Ыгдыр